Pula, község Veszprém megyében
 Pula, Póla város neve horvátul, ami Horvátországban található
 Pula, település Olaszországban, Szardínia régióban
 Pula, Botswana pénzneme
 Pula, település Burmában, Sagaing régióban
 Pula, falu Kínában, a tibeti autonóm tartományban

Hasonló
 Kapospula, Tolna megye